Le mot Xavier Pascual peut signifier : 
Xavier Pascual Fuertes (1968-), un ancien joueur espagnol de handball reconverti en entraîneur.
Xavier Pascual Vives (1972-), un entraîneur de basket-ball espagnol.